Винка — название нескольких рек в России:

 Винка (приток Холовы) — в Новгородской области
 Винка (приток Писты) — в Карелии